Edoardo Zardini (1976) – sciatore alpino italiano
 Edoardo Zardini (1989) – ciclista su strada italiano